Edmond Halley – astronomo e statistico
Cometa di Halley
Stazione Halley – base antartica britannica
Cratere Halley – cratere lunare
Cratere Halley – cratere su Marte
Halley – film messicano del 2012